Beuditz bezeichnet

 Beuditz (Großkugel), ein Ortsteil der Ortschaft Großkugel in der Gemeinde Kabelsketal, Saalekreis, Sachsen-Anhalt. 
 Beuditz (Naumburg), einen Stadtteil von Naumburg (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Beuditz (Weißenfels), einen Stadtteil von Weißenfels, Sachsen-Anhalt, Deutschland